Ивер — старинная новогреческая и церковнославянская транскрипция слова ибер, ибериец — то есть грузин, житель Иберии.

 Связанные понятия:
 Бакур Ивер (ум. 394 г.) — грузинский полководец
 Пётр Ивер (412—488) — христианский теолог, богослов и философ, грузинский царевич.
 Иверская икона — икона иверийской Божией Матери (вратарница).
 Иверон — средневековый грузинский монастырь на Афоне.
 Иверская гора — историческое место в Новом Афоне.
 Ивер, Ивер и Телье — каталог почтовых марок.

Примечания